ORP Krakowiak – mały okręt podwodny typu M-XV, zbudowany w ZSRR, przekazany Polsce w listopadzie 1954 roku.

Kolejno nosił oznaczenie: M-102, P-102 i 302.

Na początku lat 60. został skreślony ze stanu floty.

Dowódcy 
 por. mar. Leon Ratajczak (11.11.1954 r. – 19.05.1958 r.)
 por. mar. Franciszek Wróbel (19.05.1958 r. – 05.11.1962 r.)
 por. mar. Czesław Fedorczak (05.11.1962 r. – 07.04.1965 r.)

Zobacz też 
 ORP „Krakowiak” – torpedowiec
 ORP „Krakowiak” – niszczyciel

Przypisy

Bibliografia 
 

Polskie okręty podwodne typu M-XV